Rät kan syfta på:

 Rät (geologi) – en geologiska tidsålder
 Rät linje – en kurva, där närmaste vägen mellan två punkter på kurvan går utefter linjen
 Rät vinkel – inom geometrin en vinkel som är exakt 90°